Energy kan syfta på:

Energy (musikgrupp) – ett rockband från Stockholm
Energy (låt av Nuša Derenda) – en låt framförd av den slovenska sångerskan Nuša Derenda
 Energy (sång) – den amerikanska sångerskan Keri Hilsons debutsingel